Templi romani dedicati alla dea Vesta sono conosciuti:
a Roma:
tempio di Vesta nel Foro Romano;
Cosiddetto "tempio di Vesta" o "tempio rotondo" del Foro Boario, identificato come tempio di Ercole Vincitore;
tempio di Vesta sul Palatino
a Tivoli: tempio di Vesta.
a Milano: tempio di Vesta, successivamente trasformato in una chiesa, la chiesa di San Carpoforo.